A palavra Pérsia pode ter mais de um significado:

Locais 
 Pérsia
 Império Aquemênida - O Primeiro Império Persa, o estado persa mais famoso, que existiu de 550 a.c. até 330 a.c.
 Império Sassânida - Último Império Persa pré-islâmico que governou de 224 d.c. até 651 d.c.  
 Sublime Estado da Pérsia - Dinastia que governou a Pérsia de 1785 a 1925
 Estado Imperial da Pérsia  - Dinastia que governou a Pérsia de 1925 a 1979
 Persia (Iowa)

Pessoas 
 Myriam Pérsia

Desambiguações de topônimos